Evropsko dvoransko prvenstvo v atletiki 2000 je šestindvajseto evropsko dvoransko prvenstvo v atletiki, ki je potekalo med 25. in 27. februarjem 2000 v dvorani Flanders Sports Arena v Gentu, Belgija. Udeležilo se ga je 546 atletov iz 44-ih držav, ki so tekmovali v 28-ih disciplinah.

Dobitniki medalj

Dobitnice medalj

Medalje po državah

Sodelujoče države

Viri
 Prvenstvo na straneh Evropske atletske zveze

2000
2000 v športu
Športne prireditve v Belgiji
Gent